O Sistema de romanização da Biblioteca Nacional de Calcutá (em inglês National Library at Kolkata romanization) é o sistema de transliteração mais usado nos dicionários e gramáticas das línguas indianas. Este sistema é usado pela Biblioteca do Congresso e é quase idêntico a uma das variantes da norma ISO 15919.

As tabelas que se seguem usam o sistema alfabético-silábico Devanagari, mas incluem caracteres dos alfabetos Canará, Tâmil, malaiala e Bengali a fim de ilustrar a transliteração de símbolos adicionais.

Este sistema é uma extensão do IAST, usado para transliteração do sânscrito.

Ver também 
 Alfabeto internacional para a transliteração de sânscrito (IAST)

Alfabetos
Escrita
Abugidas
Páginas contendo IPA